Kleinmayr je lahko:

 Ignac Alojz Kleinmayr (1745–1802), založnik, tiskar in knjigotržec
 Ignacij Kleinmayr (1795−1874), tiskar
 Julij Kleinmayr (1847–1913), literarni zgodovinar, vnuk Ignaca Alojza Kleinmayrja
 Ferdo Kleinmayr (1881–1944), šolnik, pisatelj, humorist, sin Julija Kleinmayrja